Petersgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Petersgraben (Gemeinde Sinabelkirchen), Einzelsiedlung der Marktgemeinde Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer:
 Petersgraben (Aubächle), linker Zufluss des Aubächles (zum  Tennenbächle, zum Brettenbach, zur Elz) nahe dem Amsenhof, Gemarkung Mundingen, Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Petersgraben (Bibert), linker Zufluss der Bibert in Vincenzenbronn, Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Petersgraben (Schlierbach), linker Zufluss des Werrazuflusses Schlierbach im Schlierbachswald westlich Völkershausen, Stadt Wanfried, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Petersgraben (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Wallerbach, zum Wallersee) oberhalb von Haslach, Stadtgemeinde Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Petergraben
 Petersbach